L'Elite One 2009-10 è stata il 50º campionato camerunese di calcio. Cominciata il 25 ottobre, è terminata il 6 giugno.

Classifica finale

Verdetti
Cotonsport Garoua campione del Camerun 2009-2010 e qualificato in Champions League 2011.
Les Astres Douala qualificata in Champions League 2011.
Tiko United qualificata in Coppa della Confederazione CAF 2011.
Fovu Baham, AS Matelots e Roumdé Adjia retrocesse in Seconda Divisione camerunese 2010-2011.

Collegamenti esterni
Statistiche su Soccerway

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Campionato camerunese di calcio